Rhead ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Hurten Rhead (1880–1942), englischer Keramiker
 Louis Rhead (1857–1926), amerikanischer Gebrauchsgrafiker der Art Nouveau